Chad Brown – giocatore di poker, attore e personaggio televisivo statunitense
 Chad Brown – cestista statunitense
 Chad Brown – giocatore di football americano statunitense